

Населені пункти та їхні частини
 Пекари — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пекари — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пекари — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пекари — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пекари — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пекари — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пекари — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пекари — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пекари — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Пекари — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекари — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Пекари — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Пекари — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Пекари — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Пекари — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Пекари — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Пекари — осада в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки